Breschnew, Breschnewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Leonidowitsch Breschnew (1933–2013), sowjetischer Akademiker und Politiker
 Leonid Iljitsch Breschnew (1906–1982), sowjetischer Staatsmann, Parteichef der KPdSU
 Vera Breschnewa (* 1982), ukrainisch-russische Sängerin, Schauspielerin, TV-Moderatorin, siehe Wera Wiktorowna Galuschka
 Wiktorija Petrowna Breschnewa (1908–1995), Ehefrau von Leonid Breschnew
 Wladimir Anatoljewitsch Breschnew (1935–1996), russischer Eishockeyspieler

Weitere Bedeutungen:
 von 1982 bis 1988 Name der russischen Stadt Nabereschnyje Tschelny
 Breschnew (Film), Filmbiografie aus dem Jahr 2005